Натуральне число 1347
 1347 рік до нашої ери
 1347 рік нашої ери